Лейпциг:
 Лейпциг — місто у Німеччині. 
 Лейпциг — дирекційний округ Саксонії. 
 Лейпциг — адміністративний округ Саксонії (до 2008). 
 Лейпциг — район у Дирекційному окрузі Лейпциг, утворений 2008 року. 
 Лейпциг — район у адміністративному окрузі Лейпциг (до 2008). 
 Лейпциг — округ НДР. 
 Лейпциг — село у Челябінській області Росії. 
 Лейпциг — футбольний клуб із однойменного міста.  
 Лейпциг (1905) — німецька легкий крейсер часів Першої світової війни. 
 Лейпциг (1917) — німецький легкий крейсер часів Першої світової війни. 
 Лейпциг — німецький легкий крейсер часів Другої світової війни. 
 Лейпциг (кінотеатр) — кінотеатр у Києві.